Francisco Javier Muñoz Llompart (1980-)
 Francisco Jiménez Tejada (1986-)
 Xisco Nadal (1986-)

Desambiguações de antropônimos